Pedretti ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Pedretti (* 1980), französischer Fußballspieler
 Carlo Pedretti (1928–2018), italienischer Kunsthistoriker
 Erica Pedretti (1930–2022), Schweizer Schriftstellerin und bildende Künstlerin
 Gian Pedretti (* 1926), Schweizer Maler
 Giuliano Pedretti (1924–2012), Schweizer Zeichner, Sgraffitokünstler und Bildhauer
 Giuseppe Carlo Pedretti (1697–1778), italienischer Maler 
 Marco Pedretti (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Paolo Pedretti (1906–1983),  italienischer Radrennfahrer
 Sergio Pedretti (Pseudonym Kim), italienischer Automobilrennfahrer
 Thaisa Grana Pedretti (* 1999), brasilianische Tennisspielerin
 Turo Pedretti (1896–1964), Schweizer Maler
 Victoria Pedretti (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Vittore Pedretti (1799–1868), italienischer Maler